Вілле́-о-Фло () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Лілля, 25 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 236,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вілле-о-Фло на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-о-Фло на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілле-о-Фло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале